Hörkopf kann stehen für:

 Hörkopf (Bauteil), Bauteil eines Tonbandgerätes
 Hörkopf (Taunus) (474,2 m), Berg im Taunus bei Stephanshausen, Stadt Geisenheim, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen